Asadābād (persiska: اسعد‌آباد) är en provinshuvudstad i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Konar, i den östra delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Kabul. Asadābād ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Asadābād är bergig åt sydväst, men åt nordost är den kuperad. Asadābād ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är Shābāzī Sar,  meter över havet,  kilometer nordväst om Asadābād. Asadābād är det största samhället i trakten.

Omgivningarna runt Asadābād är i huvudsak ett öppet busklandskap. Runt Asadābād är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Referenser

Externa länkar

Orter i Konar (provins)